Dai Liang ist der Name folgender Personen:

* Dai Liang (Literat) 戴良 (1317–1383), chinesischer Literat
 Dai Liang, eigentlicher Name von A Bu (* 1999), chinesischer Musiker und Komponist